Петък 13-и () е американска хорър филмова поредица, съдържаща дванадесет филма. Поредицата е съсредоточена върху фиктивния персонаж Джейсън Ворхис, който се удавя като момче в лагера Кристъл Лейк. Десетилетия по-късно, езерото се счита за „прокълнато“ и е място за серии масови убийства. Джейсън участва във всички филми, като убиеца или пример за убийствата.

Филми

Източници 

Филмови поредици